Аркатий — царь Софены, правивший, возможно, во второй половине II века до н. э.

Об этом правителе известно из нумизматического материала. По замечанию , имя Аркатия имеет иранское происхождение, хотя его этимология неясна. Как отметил польский исследователь, монеты Аркатия имеют стилистическое сходство с монетами Ксеркса Армянского. На аверсе изображена голова Айлиса в тиаре.

Время правления Аркатия М. Марчиак относит к примерно второй половине II века до н. э., помещая его между царствованиями Митробузана и Арсака (Артана). По предположению и Я. А. Манандяна, видимо, Аркатий основал город Аркатиакерт. М. Марчиак предположил, что впоследствии Аркатиакерт был переименован Селевкидами в Епифанию.

Литература 
 Исследования:
 Манандян Я. А. Краткий обзор истории Древней Армении. — М., Л., 1943. С. 11.
 Marciak M. Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between East and West. — Leiden, 2017. P. 68, 69. — S. 27, 75, 76, 79, 81, 155, 158, 507. — ISBN 978-90-04-35072-4.

Цари Софены